Montenaken (Gingelom)
 de oude naam van Vroenhoven
 de oude naam van Montegnée